Gowan steht für:

 Gowan (Minnesota), Ort im St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Gowan Company

 River Gowan (Cumbria), Fluss in England
 Gowan-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Gowan (Queensland), Cattle Station in Queensland

Gowan ist der Familienname folgender Personen:
 James Gowan (1923–2015), britischer Architekt

Siehe auch:
 Gowen
 MacGowan
 McGowan